Андрей Рихтер:
 Рихтер, Андрей Александрович (1871—1947) — российский физиолог и биохимик растений, академик АН СССР (1932) и ВАСХНИЛ (1935).
 Рихтер, Андрей Александрович — советский военный деятель, лауреат Сталинской премии. 
 Рихтер, Андрей Андреевич (1911—1950) — советский энтомолог, колеоптеролог.
 Рихтер, Андрей Георгиевич (род. 1959) — доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, директор Института проблем информационного права.